Пойнт ():

 Пойнт — озеро в Канаде.
 Пойнт, Брэйден (род. 1996) — канадский хоккеист.

См. также 
 Колорпойнт — окрас шерсти животных.